Чемпіонат Мальти з футболу 2003—2004 — 89-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул вдруге поспіль здобула Сліма Вондерерс.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Марсашлокк взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як фіналіст Кубка Мальти 2003—2004.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті rsssf

2003—2004
Мальта
Мальта
2003 у Мальті
2004 у Мальті